Steinkirch ist
 
ein ostpreußischer Ortsname 
 Steinkirch, bis 1938 Groß Warningken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Sabolotnoje, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland

und Name der schlesischen Orte
 Ober Steinkirch, Kreis Lauban, seit 1945: Kościelniki Górne im Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Mittel Steinkirch, Kreis Lauban, seit 1945: Kościelniki Średnie im Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Steinkirch ist Namensbestandteil von 
 Uechtritz-Steinkirch

Siehe auch:
 Steinkirche
 Steinkirchen
 Steinekirch
 Steinenkirch